The Millionairess – commedia in quattro atti di George Bernard Shaw, scritta nel 1935 e rappresentata per la prima volta nel 1936 
 La miliardaria (The Millionairess) – film del 1960 diretto da Anthony Asquith, adattamento della commedia di George Bernard Shaw